Erk kan syfta på:

 Erk – en artist, se Erik Hörstedt
 Erk (namn) – ett namn med namnsdag den 18 maj 1986–1992
Erk (tidning) – uzbekisk tidning

Ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edmund Frederick Erk (1872–1953), amerikansk politiker
 Fritz Erk (1857–1909), tysk meteorolog 
 Ludwig Erk (1807–1883), tysk folkviseforskare och -samlare
 Sigmund Erk (1895–1939), tysk teknisk fysiker

Se även 
 Erk och Maja

Tyska efternamn